Le cimetière de Mount Hope peut se référer à :

Au Canada:
 Cimetière catholique de Mount Hope, Toronto, Ontario
Aux États-Unis:
 Cimetière de Mount Hope (San Diego, Californie)
 Cimetière de Mount Hope (Indépendance, Kansas), en vedette dans Mon Histoire de Fantôme
 Cimetière de Mount Hope, Hiawatha Township, dans le comté de Brown, Kansas
 Mount Hope Cemetery (Bangor, Maine)
 Cimetière de Mount Hope (Boston), Boston, Massachusetts
 Cimetière de Mount Hope (Brooklyn), un cimetière juif de la ville de New York
 Cimetière de Mount Hope (Chicago), dans l'Illinois, lieu de sépulture de Gustave Franklin Swift
 Cimetière de Mount Hope (Lemay, Missouri), inscrit sur le registre national des lieux historiques du comté de St Louis, Missouri
 Cimetière de Mount Hope (Lansing, Michigan), lieu de sépulture de Warren Babcock
 Cimetière de Mount Hope (Hill County, Montana), un cimetière du comté de Hill, Montana
 Cimetière de Mount Hope (Rochester), New York
 Cimetière de Mount Hope (Raleigh, Caroline du Nord), qui figure sur le registre national des lieux historiques dans le comté de Wake, en Caroline du Nord
 Cimetière de Mount Hope (Watertown, Dakota Du Sud)
 Cimetière de Mount Hope (Franklin, Tennessee), lieu de sépulture de Minnie Pearl

Homonymie de toponyme